Vallsta kan syfta på:

 Vallsta, Arjeplog
 Vallsta, Bollnäs kommun
 Vallsta, Borlänge
 Vallsta, Hudiksvall
 Vallsta, Köping

Se även
Valla
Vallby
Valsta